Reagan steht für:
 USS Ronald Reagan (CVN-76), nach dem US-Präsidenten benannter Flugzeugträger
 Flughafen Washington-Ronald-Reagan-National, nach dem Präsidenten benannter Flughafen in Washington D.C.
Reagan (2011), ein im Jahr 2011 erschienener Dokumentarfilm
Reagan (2023), eine für das Jahr 2023 angekündigte Filmbiografie über Ronald Reagan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reagan (Indiana)
 Reagan (Oklahoma)
 Reagan (Henderson County, Tennessee)
 Reagan (McMinn County, Tennessee)
 Reagan (Texas)
 Reagan Wells (Texas)
 Reagan County, Verwaltungseinheit in Texas

Personen:
 Faye Reagan (* 1988), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Jimmy Reagan (1891–1975), US-amerikanischer Boxer
 John Henninger Reagan (1818–1905), US-amerikanischer Politiker

 Michele Reagan (* 1969), US-amerikanische Politikerin
 Nancy Reagan (1921–2016), US-amerikanische Schauspielerin und Präsidentengattin
 Patricia Ann Reagan (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin und Autorin
 Ronald Reagan (1911–2004), 40. Präsident der USA
 Ronald Prescott Reagan (* 1958), US-amerikanischer Journalist

Siehe auch:
 Reagan Branch
 Regan